Anomalopteryx didiformis — вид вимерлих моаподібних птахів родини Emeidae. Англійські назви виду lesser moa та bush moa перекладається як «малий моа» або «бушовий моа».

Опис 

Anomalopteryx didiformis був найменшим представником ряду моаподібних. Птах сягав заввишки до 130 см та важив до 30 кг.

Історичне поширення 
Вид був досить поширений у голоцені на Північному острові Нової Зеландії, а також локально на Південному острові. Вимер після прибуття людей на острови.

Філогенія 
Родинні зв'язки виду за Bunce et al. (2009):

Див. також 
 Список викопних птахів

Примітки

Посилання 

Little Bush Moa. Anomalopteryx didiformis.  by Paul Martinson. Artwork produced for the book Extinct Birds of New Zealand by Alan Tennyson, Te Papa Press, Wellington, 2006

Моаподібні
Вимерлі птахи голоцену
Вимерлі тварини Нової Зеландії
Вимерлі тварини, описані 1844